Подусовская улица () — улица в Новозаводском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Старая Подусовка. Пролегает от Теробороны (Гагарина) до улицы Заньковецкой.

Примыкает переулок Подусовский.

История 
1-я Подусовская улица была проложена в конце 1950-х годов и застроена индивидуальными домами. 

В 1960 году 1-я Подусовская улица переименована на улица Арсенальцев — в честь работников завода «Арсенал».

19 февраля 2016 года улица получила современное название — из-за расположенности в исторически сложившаяся местности Старая Подусовка, согласно Распоряжению городского главы В. А. Атрошенко Черниговского городского совета № 54-р «Про переименование улиц города» («Про перейменування вулиць та провулків міста»). Также был переименован переулок Арсенальцев на Подусовский переулок, расположенный между улицами Подусовская и Серикова.

Застройка 
Улица пролегает в юго-западном направлении между улицами Днепровская и Серикова. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой. 

Учреждения: нет

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 41 АРСЕНАЛЬЦІВ  ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова